Morenosparvduva (Metriopelia morenoi) är en fågel i familjen duvor inom ordningen duvfåglar.

Utbredning 
Den förekommer i Anderna i nordvästra Argentina.

Status 
IUCN kategoriserar arten som livskraftig.

Namn 
Fågelns svenska och vetenskapliga artnamn hedrar Francisco Josué Pascasio Moreno (1852-1919), argentinsk zoolog och paleontolog som grundade La Plata-museet 1884.

Referenser

Externa länkar 

Duvor
Fåglar i neotropiska regionen
Endemiska fågelarter i Argentina